Banji (geslacht), een geslacht van theropode dinosauriërs
 Banji (band), een Nederlandse indiepopband

Wikipedia:Doorverwijspagina